Die Abkürzung GFU bzw. GfU steht für:
 Gemeinde für Urchristentum, siehe BewegungPlus
 Gemeinschaft freier Unternehmensberater
 Gesellschaft für Uhrenproduktion, früherer Name der Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation Lenzkirch
 Gesellschaft für Umweltrecht
 Gesellschaft für Unfall- und Schadenforschung AG
 Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik
 Gesellschaft für Unternehmensberatung
 Gesellschaft für Urgeschichte und Förderverein des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren
 Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik

Abkürzung